Рио Виста има више значења:
 Рио Виста (Калифорнија)
 Рио Виста (Тексас)